Notley est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Black Notley, village et paroisse du district de Braintree, dans le comté de l'Essex ;
 , banlieue de Braintree dans le comté de l’Essex ;
 , paroisse dans le comté de l’Essex ;

 Central Peace–Notley, circonscription électorale provinciale de l'Alberta.

Patronyme 

 Alice Notley (1945-), poète, dramaturge et critique d'art américaine ;
  (1918-), joueur de cricket anglais ;
  (1964-), homme politique australian ;
  (1879-1968), escrimeur britannique ;
  (1869-1948), homme politique néo-zélandais d’origine britannique ;
  (1939-1984), homme politique canadien ;
 Rachel Notley (1964-), fille de Grand Notley, avocate et femme politique canadienne ;
  (1634-1679),  gouverneur propriétaire colonial américain d’origine britannique du Maryland aux États-Unis.

Architecture 
 , abbaye anglaise près de  dans le district de Aylesbury Vale et le comté de Buckinghamshire ;

Divers 
 , école supérieure à Braintree dans le comté de l’Essex en Angleterre ;
 , gare ferroviaire du village de White Notley dans le comté de l’Essex en Angleterre.

Patronyme anglais